Гео́ргиева — женская форма фамилии .

Известные носители  Георгиева, Анка (род. 1959) — болгарская гребная рулевая.
 Георгиева (Драгашевич), Антонина (род. 1948) — болгарская, югославская, сербская шахматистка, международный мастер (1972) среди женщин.
 Георгиева, Виктория (род. 1997) — болгарская певица.
 Георгиева (Ишмуратова), Гузель Рафиковна (род. 1976) — спортсменка (международные шашки).
 Георгиева, Диляна (род. 1965) — болгарская гимнастка.
 Георгиева, Елена (1930—2007) — болгарский лингвист.
 Георгиева, Иваничка Петрова (род. 1937) — болгарский историк, этнолог и этнограф.
 Георгиева, Капка (род. 1951) — болгарская гребная рулевая.
 Георгиева, Кристалина (род. 1953) — болгарская экономистка и профессор, директор-распорядитель МВФ.
 Георгиева, Любовь Александровна (1937—1993) — советский монтажёр.
 Георгиева, Магдалена (род. 1962) — болгарская гребчиха.
 Георгиева, Невена (1925—1942) — югославская македонская революционерка.
  
 
 Георгиева, Цвета (род. 1963) — болгарский политик.

 Двойная фамилия 
 Георгиева-Николова, Марина (род. 1980) —  болгарская конькобежка.